Fazant (niederländisch für „Fasan“) ist der Name folgender Schiffe:

 Fazant (Schiff, 1646), niederländisches Segelschiff
 Fazant (Schiff, 1931), Patrouillenboot in Ostindien